En médecine, un polype est une tumeur bénigne des muqueuses
 En zoologie, un polype est le stade sessile (fixe) des cnidaires (hydre d'eau douce, corail)